Niederburg ist die Bezeichnung für:

 die Gemeinde Niederburg in Rheinland-Pfalz
 der nördliche Teil der Altstadt von Konstanz, zwischen Münster und Rhein, siehe Niederburg (Konstanz)
 eine ehemalige Konstanzer Personenfähre Niederburg (Schiff, 1960)

Niederburg bezeichnet folgende architektonischen Objekte:

 allgemein eine Vorburg, die niedriger als die zugehörige Kernburg liegt
 eine Burgruine im westfälischen Büren-Brenken, siehe Niederburg (Büren)
 eine Burgruine in Kobern, Rheinland-Pfalz, siehe Niederburg Kobern
 eine Burg im thüringischen Kranichfeld, siehe Niederburg (Kranichfeld)
 eine Burgruine in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Niederburg, siehe Burg Niederburg
 eine der beiden Manderscheider Burgen
 die Brömserburg in Rüdesheim, Hessen
 das Schloss Liebieg in Gondorf, Rheinland-Pfalz